Le  Grand Prix moto d'Australie 2012 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 26 au  sur le Circuit de Phillip Island devant plus de 53 100 spectateurs (122 465 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en Australie en 2012
Sport en octobre 2012